Grandguillaume ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Grandguillaume (* 1932), französischer Sprachwissenschaftler
 Laurent Grandguillaume (* 1978), französischer Politiker (PS)